Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Pomone nach Pomona, einer römischen Göttin. 

 Die erste HMS Pomone war eine ursprünglich französische Fregatte mit 44 Kanonen, die 1794 von der Royal Navy erbeutet und in Dienst gestellt wurde. Sie wurde 1802 außer Dienst gestellt. Aufgrund ihrer hervorragenden Segeleigenschaften diente sie als Vorbild beim Bau mehrerer britischer Fregatten.
 Die zweite HMS Pomone war eine Fregatte mit 38 Kanonen, die 1805 vom Stapel lief und 1811 durch Schiffbruch bei den sog. „Needles“, Isle of Wight, verloren ging.
 Die dritte HMS Pomone war ebenfalls eine Fregatte mit 38 Kanonen, ursprünglich die französische Astrée, die 1810 bei der Eroberung von Mauritius in britische Hände fiel. Sie wurde von der Royal Navy übernommen und 1816 abgewrackt.
 Die vierte HMS Pomone war ein Leichter Kreuzer der Pelorous-Klasse, der 1897 vom Stapel lief und 1922 abgewrackt wurde. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten mit den Kesseln wurde sie bereits früh aus dem aktiven Dienst genommen.
HMS Pomone war eine Bristol Klasse Fregatte mit 51 Kanonen, 1860 bestellt, 1863 vor dem Start abgesagt.

Weiterhin gab es auch britische Kriegsschiffe mit dem Namen HMS Pomona sowie mehrere französische und spanische Kriegsschiffe mit dem Namen Pomona oder Pomone.

Weblinks 
 The Pomone (1794)
 BBC : HMS Pomone (1805)

Pomone